Sant Maximí d'Ais (Betània, segle I - Ais de Provença, segle I), personatge llegendari que, segons la tradició va acompanyar Maria Magdalena en el seu  viatge a la Provença i primer bisbe d'Ais, venerat com a sant per l'Església catòlica
 Sant Maximí de Trèveris (Silly, Gàl·lia, segle III — Poitiers, 346), cinquè bisbe de Trèveris, consagrat cap al 341 o 342, venerat com a sant en diverses confessions cristianes
 Sant Maximí de Sallent, monument al nucli de Sallent de Nargó del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)